Tanzania
Kiwanja cha Ndege – circoscrizione della regione di Dodoma
Kiwanja cha Ndege – circoscrizione della regione di Morogoro